НХЛ у сезоні 1993/1994 — 77-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 5 жовтня 1993. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 14 червня 1994 між Нью-Йорк Рейнджерс та Ванкувер Канакс перемогою «рейнджерів» 3:2 в матчі та 4:3 в серії. Це четверта перемога в Кубку Стенлі «Рейнджерс».

Домінік Гашек став номером один у «Баффало Сейбрс» (цей період називають ще ерою Домінатора). Три клуби в регулярному чемпіонаті перетнули рубіж у 300 голів за сезон, «Детройт Ред-Вінгс» єдина команда, яка закидала в середньому чотири шайби за гру. Воротарі зіграли 99 матчів на нуль.

Драфт НХЛ 

31-й драфт НХЛ. В 11-и раундах було обрано 286 хокеїстів. Першим номером драфту став Александр Дейгл, якого обрав клуб «Оттава Сенаторс».

Огляд 
Як відомо цього сезону змінились назви конференцій, замість Принца Уельського та Кларенса Кемпбела відповідно Східна та Західна. Також змінили назви дивізіони Адамса, Патрика, Норріса та Смайта на Північно-східний, Атлантичний, Центральний та Тихоокеанський. Деяких змін зазнав формат плей-оф Кубка Стенлі.

У лізі дебютували два клуби Майті Дакс оф Анагайм та Флорида Пантерс.

Міннесота Норт-Старс переїхав до Далласу та отримав назву Даллас Старс.

Це був перший сезон для Сан-Хосе Шаркс у Сан-Хосе, до цього два сезони «акули» виступали на арені в Сан-Франциско.

Сент-Луїс Блюз та Чикаго Блекгокс проведуть свій останній сезон на своїх аренах, свій наступний сезон вони розпочнуть на нових аренах: Скоттрейд-центр та Юнайтед-центр відповідно.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція 
Північно-східний дивізіон

Атлантичний дивізіон

Західна конференція 
Центральний дивізіон

Тихоокеанський дивізіон

Матч усіх зірок НХЛ 
45-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 22 січня 1994 року на «Медісон-сквер-гарден» (Нью-Йорк): Захід — Схід 8:9 (4:3, 2:2, 2:4).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1993/1994 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1993—1994
1993 у канадському спорті
1994 у канадському спорті